Antonina Makarova – criminale di guerra russa
 Ekaterina Makarova (1988) – ex tennista russa
 Ekaterina Makarova (1996) – tennista russa
 Elena Makarova – allenatrice di tennis ed ex tennista russa
 Inna Makarova – attrice sovietica, poi russa
 Julija Makarova – biatleta russa
 Ksenija Makarova – pattinatrice artistica su ghiaccio russa
 Natalija Romanovna Makarova – ballerina russa
 Tamara Makarova – attrice sovietica

Pagine correlate
 Makarov